35 Sonnets – tomik liryków portugalskiego poety Fernanda Pessoi, napisany po angielsku w stylu poezji elżbietańskiej, opublikowany w 1918. Poeta wydał tomik własnym nakładem i wysłał jeden egzemplarz do Times Literary Supplement, zyskując uznanie redakcji znajomością renesansowej angielszczyzny.

If that apparent part of life's delight
Our tingled flesh-sense circumscribes were seen
By aught save reflex and co-carnal sight,
Joy, flesh and life might prove but a gross screen.
Haply Truth's body is no eyable being,
Appearance even as appearance lies,
Haply our close, dark, vague, warm sense of seeing
Is the choked vision of blindfolded eyes.
Wherefrom what comes to thought's sense of life? Nought.
All is either the irrational world we see
Or some aught-else whose being-unknown doth rot
Its use for our thought's use. Whence taketh me
A qualm-like ache of life, a body-deep
Soul-hate of what we seek and what we weep.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
Angielskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1918
Cykle sonetów